La saison 2007-2008 du Stade brestois 29, club de football français, voit le club évoluer en Ligue 2 pour la 15ème fois de histoire. 

Le Stade Brestois a fini  du classement de la Ligue 2 2006-2007.

Le club évolue donc sa quatrième saison consécutive en Ligue 2, depuis sa remontée à l'issue de la saison 2003-2004.

Malgré une attaque défaillante, le club termine à la , à 6 points de la montée en Ligue 1.

Transferts

Départs

Arrivées

Effectifs

Gardiens 

 1 Steeve Elana né à Aubervilliers 
 16 Julien Lachuer né à Saint-Maur 
 30 Yohann Boulic né à Brest 
 40 Maxime Monnier né à Rennes

Défenseurs 

 2 Yvan Bourgis né à Monistrol 
 3 Philippe Billy né à Nantes 
 5 Ludovic Jeannel né à Obernai 
 6 Vincent Richetin né à Nîmes 
 12 Denis Stinat né à Chartres 
 13 Anthony Gauvin né à Niort 
 24 Ahmed Kantari né à Blois  
 26 Fernando Casartelli né à Villa Angela 
 33 Romain Thomas né à Landerneau

Milieux 

 4 Olivier Guegan né à Longjumeau 
 10 François Masson né à Rennes 
 11 Cédric Collet né à Brétigny-Sur-Orge 
 18 Cédric Fabien né à Cayenne 
 21 Brahim Ferradj né à Saint Etienne  
 23 Yoann Bigné né à Rennes 
 29 David Bouard né à Quimper 
 33 Jérémy Pinvidic né à

Attaquants 

 8 Eric Sitruk né à Bondy 
 9 Basile De Carvalho né à Ziguinchor 
 14 Julien Viale né à Lyon 
 15 Richard Socrier né à Paris 
 20 Romain Poyet né au Coteau 
 28 Jonathan Ayité né à Bordeaux -
 ?? Anthony Le Gall né à Landivisiau

Staff technique 

 Entraîneur : Pascal Janin 
 Adjoint : Christophe Forest 
 Entraîneur des gardiens : Juan Medina 
 Préparateur physique : Nicolas Locussol

Dirigeants 

 Président : Michel Guyot 
 Directeur Sportif : Corentin Martins

Matchs amicaux

Championnat Ligue 2

Calendrier du Stade brestois 29 

Brest
Brest
Saison du Stade brestois 29